Vlaicu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Aurel Vlaicu (1882–1913), inginer, inventator și aviator român
Florin Vlaicu (n. 1986), rugbyst român
Sorin Vlaicu (n. 1965), fotbalist român

Nume de familie românești